Serie A1 (volleybal), de hoogste nationale klasse in het volleybal in Italië
 Serie A1 (hockey), de hoogste afdeling van de Italiaanse hockeycompetitie